Trois équipements sportifs toulousains sont appelés palais des sports de Toulouse ou Palais des Sports.
 L'ancien palais des sports de Toulouse, construit en 1983, a été endommagé par l'explosion de l'usine AZF en 2001 puis démoli.
 Le palais des sports André-Brouat, ouvert en 2006, a été construit sur l'emplacement du précédent.
 Le gymnase Compans-Caffarelli, situé à la même adresse, est souvent appelé petit Palais des Sports.

Équipement sportif à Toulouse
Compans-Caffarelli